Den Namen Köhlersberg tragen:

 ein Berg in den Allgäuer Alpen, siehe Unterer Köhlersberg
 ein Berg bei Weihungszell in Baden-Württemberg, siehe Köhlersberg (Weihungszell)